Дакар может означать:
 Дакар — город в Африке, столица Сенегала.
 Дакар (область) — область на крайнем западе Сенегала.
 Дакар (буква деванагари).
 Дакар (подводная лодка) — израильская подводная лодка, погибшая в 1968 году.
 Ралли Дакар («Ралли Париж — Дакар») — ежегодный трансконтинентальный ралли-марафон. Проводится с 1978 года.
 Серия «Дакар» — ежегодные внедорожные моторные гонки (главным образом — ралли-рейды), организатором которых выступает «Спортивная организация Амори» (она же — организатор «Ралли Дакар»).
 Dakar 18 — компьютерная игра в жанре автосимулятора в открытом мире, основанная на реальном ежегодном соревновании ралли «Дакар».